26-й Кинотавр проходил с 7 по 14 июня 2015 года.

Жюри

Основной конкурс 
 Алексей Учитель, режиссёр, продюсер — председатель
 Юрий Клименко, оператор
 Николай Куликов, сценарист
 Наталья Мокрицкая, продюсер
 Алексей Рязанцев, кинопрокатчик
 Андрей Смоляков, актёр
 Олеся Судзиловская, актриса
 Пётр Шепотиник, кинокритик

Конкурс «Короткий метр» 
 Игорь Толстунов, продюсер — председатель
 Иван Кудрявцев, кинокритик
 Агния Кузнецова, актриса
 Иван И. Твердовский, режиссёр

Официальная программа

Основной конкурс 
 «14+», Андрей Зайцев
 «No Comment», Артём Темников
 «Ангелы революции», Алексей Федорченко
 «Гость», Денис Родимин
 «Инсайт», Александр Котт
 «Находка», Виктор Демент
 «Парень с нашего кладбища», Илья Чижиков, Антон Чижиков
 «Пионеры-герои», Наталья Кудряшова
 «Про любовь», Анна Меликян
 «Синдром Петрушки», Елена Хазанова
 «Спасение», Иван Вырыпаев
 «Страна ОЗ», Василий Сигарев
 «Тряпичный союз», Михаил Местецкий
 «Чайки», Элла Манжеева

Фильм открытия 
 Конец прекрасной эпохи, реж. Станислав Говорухин

Фильм закрытия 
 Зелёная карета, реж. Олег Асадулин

Награды фестиваля 
 Главный приз: «Про любовь», Анна Меликян
 Приз за лучшую режиссуру: Алексей Федорченко, «Ангелы революции»
 Приз за лучший дебют: «Чайки», Элла Манжеева
 Приз за лучшую женскую роль: Полина Гришина, «Спасение»
 Приз за лучшую мужскую роль: Василий Буткевич, Александр Паль, Павел Чинарев, Иван Янковский, «Тряпичный союз»
 Приз за лучшую операторскую работу: Андрей Найдёнов, «Находка»
 Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: Василий Сигарев, Андрей Ильенков, «Страна ОЗ»
 Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: Николас Рабеус, «Синдром Петрушки»
 Специальный диплом жюри «За талантливый и искренний взгляд на поколение „Вконтакте“, познающее вечные ценности любви»: «14+»
 Приз гильдии киноведов и кинокритиков: «Ангелы революции», Алексей Федорченко
 Приз гильдии киноведов и кинокритиков: «Страна ОЗ», Василий Сигарев
 Диплом гильдии киноведов и кинокритиков: «Пионеры-герои», Наталья Кудряшова
 Приз жюри кинопрокатчиков: «Про любовь», Анна Меликян

Примечания 

Кинотавр
2015 год в России
2015 год в кино
Кинофестивали 2015 года
Июнь 2015 года